Pass the Gravy – film del 1928 diretto da Fred Guiol e Leo McCarey
 Il cadavere è in ritardo (Pass the Gravy) – romanzo di A. A. Fair del 1959